Mouni peut désigner :

Toponymes 

 Mouni, un village du département et la commune rurale de Yaho, dans la province des Balé et la région de la Boucle du Mouhoun au Burkina Faso.
 Mouni, un village du département et la commune rurale de Niou, dans la province du Kourwéogo et la région Plateau-Central au Burkina Faso.
 Mouni, un village du département et la commune urbaine de Ouahigouya, dans la province du Yatenga au Burkina Faso.

Patronyme 

Vincent Mouni (né en 2000), coureur cycliste burkinabé